Рябовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Архангельская область
 Рябовское сельское поселение — входит в Ленский район

Волгоградская область
 Рябовское сельское поселение — входит в Алексеевский район

Ивановская область
 Рябовское сельское поселение — входит в Лухский район

Тюменская область
 Рябовское сельское поселение — входит в Викуловский район